

Cinema 
 Lovers Rock (filme), de 2020 dirigido por Steve McQueen

Música 
 Lovers rock, subgênero musical do reggae
 Lovers Rock (álbum de Maskavo)
 Lovers Rock (álbum de Sade)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música